Името Трояново носят две български села:

 Трояново, област Бургас
 Трояново, област Стара Загора